Lastras kan syfta på:

 Las Rastras, en ort i Mexiko
 Lastras del Pozo, en kommun i Spanien
 Lastras de Cuéllar (kommun) – en kommun i Spanien